Лука Лукич Соловьёв — советский металлург.

Биография 
Выпускник Донского политехнического института (Новочеркасск).

В 1933—1935 годах начальник центральной лаборатории комбината по строительству завода «Запорожсталь», затем начальник ЦЗЛ.

В 1945—1937 годах — начальник производственного бюро листопрокатного цеха. С 1937 и до 1970-х гг. начальник технического отдела завода «Запорожсталь».

Во время войны — начальник технического отдела завода № 702 (Новосибирский металлургический завод). В 1973 году ещё работал.

Награды и премии 
 Сталинская премия третьей степени (1943) — за разработку нового технологического процесса в производстве боеприпасов, дающего большую экономию цветных металлов
 орден Трудового Красного Знамени (1947)
 орден Октябрьской революции (1971).

Источники 
 Запорожсталь// История фабрик и заводов, изд. Проминь, Днепропетровск, 1973

Выпускники Южно-Российского политехнического университета
Персоналии:Запорожсталь